Ро́ббинс () — английская фамилия.

Известные носители 
 Роббинс, Гарольд (наст. имя: Гарольд Рубин; 1916—1997) — американский писатель, автор остросюжетных и детективных романов.
 Роббинс, Гейл (1921—1980) — американская актриса и певица.
 Роббинс, Герберт (1915—2001) — американский математик и статистик.
 Роббинс, Дженнифер Нидерст — американский дизайнер, пионер интернета, автор популярных руководств по основам веб-дизайна.
 Роббинс, Джером (наст. имя: Иеремия Рабинович; 1918—1998) — американский танцовщик, балетмейстер и постановщик мюзиклов.
 Роббинс, Дэниел — американский программист, идеолог Gentoo Linux.
 Роббинс, Лайонел (1898—1984) — британский экономист.
 Роббинс, Марти (наст. имя: Мартин Робинсон; 1925—1982) — американский певец и киноактёр.
 Роббинс, Райан (род. 1971) — канадский актёр.
 Роббинс, Ред (1944—2009) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Роббинс, Ройал (1935—2017) — американский скалолаз.
 Роббинс, Тим (род. 1958) — американский актёр и режиссёр.
 Роббинс, Том (род. 1936) — американский писатель.
 Роббинс, Фредерик Чапмен (1916—2003) — американский вирусолог.
 Роббинс, Фрэнк (1917—1994) — американский автор комиксов.
 Роббинс, Хорас Уолкот (1842—1904) — американский художник-пейзажист, мастер акварельной графики.
 Роббинс, Чак — член совета директоров и генеральный директор Cisco Systems (с 2015).
 Роббинс, Энтони (нас. имя: Энтони Джей Махаворик; род. 1960) — американский писатель.

См. также 
 Робинс